Józef Czyżewski (1762–1845) – intendent generalny skarbu
 Józef Czyżewski (1774–1849) – generał brygady
 Józef Czyżewski (1857–1935) – drukarz, działacz narodowy